Motte (Côtes-d’Armor) – francuska gmina w regionie Bretania
 Motte (Var) – francuska gmina w regionie Prowansja-Alpy-Lazurowe Wybrzeże
 Rezydencja rycerska typu motte
 Henri-Paul Motte – XIX-wieczny malarz i rysownik francuski

Zobacz też:
 Motten